Сорокинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Сорокинское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Сорокинская сельская территория).

Тверская область
 Сорокинское сельское поселение — входит в Вышневолоцкий район

Тюменская область
 Сорокинское сельское поселение — входит в Сорокинский район
 Сорокинское сельское поселение — входит в Ярковский район